

Toponymes 

 Entre-Sambre-et-Meuse, jusqu'au décret du 9 vendémiaire an IV (), quartier "hors-banlieue" (division administrative) de la principauté de Liège ;
 La Sambre et la Meuse sont deux cours d'eau qui ont pour confluent Namur ;
Entre-Sambre-et-Meuse, région de Belgique située en Région wallonne entre la Sambre et la Meuse, au sud-ouest de Namur ;
Sambre-et-Meuse, un ancien département français correspondant pour l'essentiel au nord de la province de Namur et au nord-ouest de la province de Luxembourg en Belgique ;
 Sillon Sambre-et-Meuse, une région industrielle de Belgique marquée historiquement par l'industrie sidérurgique et l'extraction de la houille.

Autres 
Armée de Sambre-et-Meuse, une armée de la Révolution française ;
 Entre-Sambre-et-Meuse ou simplement Sambre-et-Meuse est une race de mouton domestique originaire de Belgique ;
 Marches de l'Entre-Sambre-et-Meuse, manifestations folkloriques en province de Namur et en province de Hainaut ;
 Le Régiment de Sambre-et-Meuse, marche militaire française composée en 1870, musique de Robert Planquette, paroles de Paul Cézano, arrangement de François-Joseph Rauski ;
 Le Régiment de Sambre-et-Meuse, un film muet français réalisé par Louis Feuillade, sorti en 1909 ;
Sauce « entre Sambre et Meuse », une préparation culinaire de la région de Namur, à base de tomates, crème, estragon, échalote et vin blanc ;
Société du chemin de fer de l'Entre-Sambre-et-Meuse, ancienne société de chemin de fer en Belgique.